

Musica 
Head – album dei The Jesus Lizard
Head – album dei The Monkees

Persone
Head, nome d'arte di Brian Welch – musicista statunitense
Anthony Head – attore britannico
Bessie Head – scrittrice botswana
Edith Head – costumista statunitense
Emily Head – attrice britannica
Frank Head,  nome d'arte di Francesco Testa – cantautore italiano
Jae Head – attore statunitense
Luther Head – cestista statunitense
Murray Head – cantante e attore britannico
Patrick Head – ingegnere britannico
Venissa Head – ex discobola e pesista britannica

Altro 
 Sogni perduti (Head) – film del 1968 diretto da Bob Rafelson
 Head – azienda di abbigliamento
 Head – comando dei sistemi operativi Unix